Belus е седмият студиен албум на норвежката блек метъл група Burzum, издаден на 8 март 2010 година от Byelobog Productions. Времетраенето на албума е 52 минути и 16 секунди. Първи албум след близо 11 години затишие и след освобождаването на Варг Викернес от затвора през 2009 г.

Състав 
 Варг Викернес – всички инструменти

Песни

Външни препратки 
  Страница на албума в официалния уебсайт на Burzum
  Страница на албума в Last.fm
  Страница на албума в Encyclopaedia Metallum
  Страница на албума в Discogs
  Страница на албума в Metal Kingdom

Албуми на Бурзум
Музикални албуми от 2010 година